Aspropyrgos kan syfta på:

Grekland 

 Asprópirgos (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Nomós Evrytanías, 
 Dimos Aspropyrgos, kommun, Attika, Nomarchía Dytikís Attikís, 
 Asprópyrgos, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Dytikís Attikís,